Archaische Zeit steht für
 Frühdynastische Periode (Ägypten)
 Archaik in Griechenland
 Archaik (Kunst) für den Stil der bildenden Kunst der Griechischen Epoche
 Archaische Periode (Amerika) in Nord- und Teilen Südamerikas